86-й Чемпионат Испании по футболу 2017 проводился в 2016—2017 г.
Чемпионат начался 19 августа 2016 года, а закончился 21 мая 2017 года. Перед началом турнира стало известно, что изменения произойдут в названии турнира и его логотипе. Чемпионом в 33-й раз стал футбольный клуб «Реал Мадрид».

Клубы-участники

Изменения 
По итогам прошлого сезона в Сегунду выбыли следующие клубы:
 «Райо Вальекано», занявший 18 место. Клуб отправляется во второй дивизион спустя пять сезонов.
 «Хетафе», занявший 19 место. Команда покидает высший дивизион впервые, с 2004 года.
 «Леванте», занявший 20 место. Возвращается во вторую лигу впервые после сезона 2009/10.

По итогам Сегунды 2015/16 в Примеру вышли следующие клубы:
 «Алавес», занявший 1 место и вернувшийся в высший дивизион спустя десять лет.
 «Леганес», занял 2 место и впервые вышел в Примеру
 «Осасуна», заняла 6 место. Выиграла плей-офф и вышла в Примеру спустя 2 сезона

География соревнования (см. правее)

Стадионы

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Хет-трики

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Хуанпи («Малага») в матче против «Осасуны» (19 августа 2016)
 Первый гол с пенальти: Лукас Перес («Депортиво») в матче против «Эйбара» (19 августа 2016)
 Первое удаление в сезоне: Давид Тимор («Леганес») в матче против «Сельты» (22 августа 2016)
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 15/10/2016 «Атлетико Мадрид» — «Гранада» — 7:1
 Самая крупная победа гостей (+6):
 11/02/2017 «Алавес» — «Барселона» — 0:6
 Наибольшее количество забитых голов в одном матче (10):
 20/08/2016 «Севилья» — «Эспаньол» — 6:4
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7):
 15/10/2016 «Атлетико Мадрид» — «Гранада» — 7:1

Ежемесячные награды

Награды Ла Лиги для каждого тура

Составы чемпионов

См. также 
 Второй дивизион Испании по футболу 2016/2017
 Кубок Испании по футболу 2016/2017
 Суперкубок Испании по футболу 2016

Примечания

Ссылки 
 

2016/2017
Испания
Спорт в Испании в 2016 году
Спорт в Испании в 2017 году